Lychny (Abchazisch: Лыхны; Georgisch: ლიხნი) is een dorp in het district Gudaoeta in Abchazië. Het dorp ligt langs de Zwarte Zee, 50 meter boven de zeespiegel. Het ligt vijf kilometer van het administratieve centrum van Gudaoeta. Er zijn enkele belangrijke historische monumenten in en rond Lychy: het waardevolste is de 10e-11e-eeuwse kerk van de Maagd Maria en de ruïnes van het twee verdiepingen tellende paleis dat werd gebruikt als residentie door de prinsen van het Koninkrijk Abchazië.

Plaats in Abchazië